Финал Кубка УЕФА 1973 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1972/73, 2-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 10 мая 1973 года, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Ответный матч состоялся 23 мая 1973 года, на стадионе «Бёкельбергштадион» в Мёнхенгладбахе. В матче встретились английский «Ливерпуль» и немецкая «Боруссия Мёнхенгладбах».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1972/1973

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1973
Кубок УЕФА
Май 1973 года
Лига Европы УЕФА 1973
Лига Европы УЕФА 1973
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Мёнхенгладбахе
События 10 мая
События 23 мая
Международные спортивные соревнования в Ливерпуле
Международные соревнования по футболу в Великобритании
Спорт в Германии в 1973 году
Спорт в Великобритании в 1973 году